Розенталь — деревня в Москаленском районе Омской области России. Входит в состав Екатериновского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Екатериновское сельское поселение».

География 
Розенталь находится на юге Западной Сибири.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 390 человек мужчин — 188, женщин — 202	(48,2 и 51,8 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 80 % от общей численности населения в 362 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
стоит на автодороге «Москаленки — Гвоздевка» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-204).

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Москаленского района